Un point noir peut signifier :

 Un élément qui crée un dysfonctionnement ou est au-dessus d'une limite fixée pour être jugé acceptable dans un processus ou une organisation :
 Point noir routier
 des zones de fortes nuisances sonores ou de pollution sonore
 des zones de forte pollution de l'air, de séquelles industrielles (post-accident ou à la suite d'une pollution chronique) ou de séquelle de guerre, à haut-risque sanitaires ou nécessitant surveillance environnementale. 
 Un point de référence sélectionné pour désigner la zone la plus sombre d'une image, à partir duquel s'échelonnent les tons de tous les autres points.
 Un problème de peau avec la kératinisation d'un comédon.

Références